Madaya ist der Name folgender Orte:

 Madaya (Myanmar)
 Madaya (Syrien)
 Madaya (Bezirk)